Luca Ricolfi – sociologo italiano
 Marco Ricolfi – giurista e avvocato italiano
 Marina Ricolfi Doria – sciatrice nautica svizzera e moglie di Vittorio Emanuele di Savoia